Jméno a příjmení Václav Junek má více nositelů:

 Václav Junek (1913–1976) – český malíř, grafik a ilustrátor
 Václav Junek (podnikatel) (* 1951) – český podnikatel
 Václav Junek (trumpetista) (1928–2022) – český trumpetista a pedagog